Awarua bezeichnet in Neuseeland 
zwei Orte:
 Awarua (Northland)
 Awarua (Southland)

sowie
 das Kap Awarua Point
 den Fluss Awarua River
 die Ebene Awarua Plains

Siehe auch:
 Awaroa